A Nutrição Funcional é uma ciência integrativa com ênfase na pesquisa e compreensão das relações existentes entre a bioquímica, a fisiologia, os aspectos emocionais e cognitivos do organismo humano. Estuda a relação entre os sistemas orgânicos ao avaliar sinais e sintomas de acordo com a individualidade bioquímica do paciente.

Ao incorporar as relações que se constituem entre a fisiologia, fatores emocionais, cognitivos e estruturais, e considerar aspectos genotípicos e bioquímicos individuais, a Nutrição Funcional postula uma prática avançada em avaliação, diagnóstico, tratamento e monitoramento nutricional. Os nutricionistas funcionais utilizam ferramentas práticas e personalizadas, com o objetivo de promover saúde como vitalidade positiva.

Princípios da Nutrição Clínica Funcional 

A Nutrição Clínica Funcional está estruturada a partir de cinco princípios básicos:

 A individualidade bioquímica.
 O tratamento centrado no paciente.
 O equilíbrio nutricional e a biodisponibilidade de nutrientes.
 A saúde como vitalidade positiva.
 As interconexões em teia de processos bioquímicos.

De maneira científica e integrativa, a atuação a partir desses princípios básicos está orientada para uma avaliação das causas no âmbito da individualidade bioquímica e para a busca do equilíbrio fisiológico, estrutural e emocional. Para tanto, considera os desequilíbrios nutricionais, estruturais e hormonais, o estresse oxidativo, a ecologia gastrointestinal, a detoxificação do organismo, as alterações imunológicas e a interação corpo-mente.

A Teia de Inter-Relações Metabólicas da Nutrição Funcional 

A Teia de Inter Relações Metabólicas da Nutrição Funcional é uma matriz de registro e organização das informações relevantes na avaliação nutricional individualizada. Trata-se de uma ferramenta que representa as inter-relações complexas entre todos os processos bioquímicos do organismo e entre o sistema de antecedentes, gatilhos e mediadores, possibilitando a identificação dos desequilíbrios orgânicos tanto na saúde como na doença.

A Teia de Inter Relações Metabólicas é uma configuração gráfica que esquematiza as complexas interconexões entre os diferentes sistemas orgânicos e seus potenciais impactos sobre determinadas condições clínicas. Facilita a caracterização dos desequilíbrios clínicos de forma a ampliar a visão do profissional sobre o paciente.

Os pontos da teia de interconexões metabólicas são:

 Mental, Emocional e Espiritual
 Assimilação
 Defesa e Reparo
 Energia
 Biotransformação e Eliminação
 Transporte
 Comunicação
 Integridade Estrutural

O Atendimento Nutricional com Abordagem Funcional 

O atendimento nutricional com abordagem funcional aplica condutas personalizadas voltadas para o equilíbrio funcional e nutricional do organismo. Objetiva modular respostas frente ao genótipo e aos fatores que predispõem desequilíbrios e doenças, promovendo a saúde como vitalidade positiva.

O nutricionista funcional trabalha com foco nas necessidades nutricionais específicas, considerando a individualidade bioquímica de cada paciente. Considera a herança genética, a predisposição a doenças, o gênero, o peso, a altura e os fatores ambientais, incluindo os hábitos alimentares, a atividade física, o estresse e a ansiedade do paciente em sua avaliação.

O equilíbrio do organismo e a biodisponibilidade dos nutrientes nos alimentos são conceitos fundamentais para a prática clínica da nutrição funcional. Os sinais, sintomas e características de cada paciente são rastreados e relacionados com a carência ou o excesso de nutrientes no organismo para, então, proceder às correções com um cardápio personalizado e eficiente.

Áreas de Atuação 

A Nutrição Funcional pode ser aplicada na gestão do peso, no condicionamento de atletas e esportistas, no tratamento de fertilidade, na gestação e infância, menopausa, ou na prevenção e tratamento de patologias como doença cardiovascular, hepática, renal, oncológica, degenerativa, respiratória, intestinal, alergias ou diabetes.

Profissionais de diversas especialidades na área da saúde podem utilizar os conhecimentos da Nutrição Funcional em sua prática clínica, como médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas e educadores físicos, entre outros.

Nutrição Funcional no Brasil 

Em março de 2003, as duas primeiras turmas de Pós-Graduação em Nutrição Funcional iniciaram seus estudos nas cidades de São Paulo e Porto Alegre.

O Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional foi fundado em 9 de julho de 2004, em Porto Alegre, por iniciativa da Nutricionista Me. Valéria Paschoal e do Nutricionista e Farmacêutico Gabriel de Carvalho.

A FSA- Faculdade de Saúde Avançada, a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e a Universidade Estácio oferecem cursos de Pós-Graduação em Nutrição Funcional.

Ver Também 

Nutrição

Nutricionista

Alimentação

Alimento Funcional

Suplementos Alimentares

Nutrientes

Referências

Ligações Externas 

Conselho Federal de Nutricionistas 

Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional 

The Institute for Functional Medicine 

International Journal of Functional Nutrition 

Biblioteca Virtual em Saúde

Ministério da Saúde

Nutrição